Enes Fermino (1987. május 29. –) ghánai-svájci-Kongói DK labdarúgóhátvéd.

Források 
Enes Fermino adatlapja a soccerway.com oldalon 
Enes Femino adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1987-ben született személyek
Ghánai labdarúgók
Svájci labdarúgók
Kongói labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC La Chaux-de-Fonds labdarúgói
Az FC Sion labdarúgói
Az FC Locarno labdarúgói
A Macclesfield Town labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek